Струг:
 Струг — плоскодонное парусно-гребное судно.
 Струг — плотничий, столярный, бондарный или кожевенный инструмент.

Топоним 
 Струг — река, приток Стрвяжа.

Фамилия 
 Струг, Анджей (1871—1937) — польский писатель.

См. также 
 Путевой струг — поезд для очистки железнодорожных путей от снега.
 Струги